Николай Баев:
 Баев, Николай Георгиевич (Никогайос Геворкович Баев; 1875—1949) — российский и советский архитектор, в основном работавший в Баку и в Ереване.
 Баев, Николай Иванович (род. 1945) — казахстанский государственный деятель.